«Спасите утопающего» — советская чёрно-белая комедия 1967 года режиссёра Павла Арсенова, выпущенная киностудией им. М. Горького.

Сюжет 
Пионер Андрей Васильков захотел стать героем — и на глазах у чешских туристов «спас» не умеющего плавать Гульку, на самом деле предварительно он прорубил дно лодки, чтобы Гулька в нужное время оказался в воде. 
И теперь герой выступает на собраниях, делится опытом, даёт советы. Но на городском водном празднике Андрей, уставший от шумихи, признаётся в том, что подвига никакого не было. 
И тогда Гулька прыгает с вышки, а следом прыгает его «спасатель».

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Исай Кузнецов, Авенир Зак
 Режиссёр: Павел Арсенов
 Оператор: Грайр Гарибян
 Художник: Галина Анфилова
 Композитор: Микаэл Таривердиев
 Текст песен: Вадим Коростылев
 Исполнение песен: Олег Ефремов
 Звукорежиссёр: Борис Голев
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Ссылки 

Фильмы СССР 1967 года
Кинокомедии 1967 года
Кинокомедии СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Павла Арсенова
Фильмы по сценариям Авенира Зака и Исая Кузнецова
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева
Чёрно-белые фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров